Едвард, 2. војвода од Јорка (Норич, 1373 - Азенкур, 25. октобар 1415) је био војвода од Јорка. Био је син Едмунда Ланлија и Изабеле од Кастиље. Убијен је у бици код Ажинкура, једној од важнијих битака Стогодишњег рата против Француске.

Породично стабло 

Умрли 1415.
Династија Јорк
Личности Стогодишњег рата